Charadrius bifrontatus (officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar som enbart förekommer på Madagaskar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på Madagaskar. Den betraktas i allmänhet som underart till trebandad pipare (Charadrius tricollaris), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN.

Status och hot 
Artens populationstrend är okänd, men utbredningsområdet är relativt stort. Internationella naturvårdsunionen IUCN anser inte att den är hotad och placerar den därför i kategorin livskraftig. Världspopulationen uppskattas till mellan 10.000 och 30.000 individer.

Noter

Externa länkar 
 Bilder och filmer på Internet Bird Collection

Pipare
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar